Palacio de la Cultura puede referirse a:
 Una institución cultural habitual de los países socialistas
 Palacio de la Cultura (Tirana)
 Palacio Nacional de la Cultura (Bulgaria)
 Palacio de la Cultura y la Ciencia (Varsovia)
 Palacio de la Cultura de Iaşi (Rumanía)
 Instituciones de nombre similar en países latinoamericanos
 Palacio de la Cultura (Managua)
 Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe
 Palacio de la Cultura Ricardo Rendón Bravo
 Palacio Nacional de la Cultura (Guatemala)

Véase también 
 Casa de la Cultura